topola – drzewo

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 7 podstawowych
 Topola – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki
 Topola – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo
 Topola – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica
 Topola – część wsi Miedniewice w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Topola – część wsi Waganowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Topola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Topola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Topola – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica
 Topola – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska

W Serbii 
 Topola – miasteczko w okręgu szumadijskim, siedziba gminy Topola
 Topola – wieś w okręgu szumadijskim, w gminie Topola
 Topola – wieś w okręgu pomorawskim, w mieście Jagodina
 Topola – gmina w Serbii
 Bačka Topola – miasto w Serbii

Inne 
 Topola – nieczynny wąskotorowy przystanek kolejowy w Topoli Królewskiej
 Topola – dawna gromada w powiecie kazimierskim
 Topola – dawna gromada w powiecie ząbkowickim
 Topola – dawna gmina w województwie kieleckim istniejąca do 1954 r.
 Topola – dawna gmina w województwie łódzkim, siedzibą gminy była Topola Królewska
 Topola – dawna gmina w województwie wrocławskim, siedzibą gminy była Topola

Zobacz też 
 Topola Katowa, Topola Królewska, Topola Mała, Topola Szlachecka, Topola Wielka, Topole.
 Topola – ballada Tarasa Szewczenki
 Topola-S – specjalistyczny pojazd saperski, zbudowany na podwoziu samochodu Iveco Daily
 Zbiornik Topola – zbiornik zaporowy na Nysie Kłodzkiej
 Topoła – wieś w Bułgarii